polistiren
Pravilnik službe
Partido Socialista